Heiße Spuren ist der Titel von:

 Heiße Spuren (1961), US-amerikanischer Spielfilm von Bernard Wiesen
 Heiße Spuren (1974), deutscher Fernsehkrimi von Wolfgang Hübner
 Heiße Spuren (Album), Musikalbum von Klaus Lage
 Heiße Spuren (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie des Senders ABC

Siehe auch:
 Die heiße Spur